Stadio Józef Piłsudski – stadio di Bydgoszcz
Stadio Józef Piłsudski – stadio di Cracovia